Francesc de Paula Rius i Taulet (1883-1889): Advocat i polític català, fou alcalde de Barcelona entre 1858 i 1889.
 Monument a Rius i Taulet a Barcelona, obra de l'arquitecte Pere Falqués i l'escultor Manuel Fuxà realitzada el 1888.
 Plaça de Rius i Taulet de Barcelona: Antic nom de l'actual Plaça de la Vila de Gràcia situada al barri barceloní de Gràcia, batejada amb el nom de l'alcalde de Barcelona entre 1858 i 1889.